Het ATP-toernooi van Stockholm 2017 (met de officiële naam Intrum Stockholm Open 2017) werd van 16 tot en met 22 oktober 2017 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm